Cette page dresse une liste des législatures italiennes.

Voir aussi 
 Politique en Italie
 Chambre des députés
 Sénat de la République

Origine du texte 

Legislatures
Legislatures
Italie